de Havilland Aircraft Company («Де Хэ́вилленд») — британская авиастроительная компания, существовавшая с 1920 по 1964 год. Основана Джеффри Де Хэвилендом после того как компания Airco, в которой он работал главным конструктором, была продана BSA. За годы существования компания произвела широкий ассортимент авиационной техники как гражданского, так и военного назначения. К числу примечательных моделей можно отнести знаменитый тяжёлый истребитель Mosquito и первый в мире коммерческий реактивный авиалайнер — Comet.

История 
Поначалу компания размещалась на аэродроме «» в  вблизи Лондона, однако позднее переехала на аэродром «» в городе Хатфилде, графство Хартфордшир.

Продукция 
 истребители 
 Mosquito
 Hornet
 Vampire
 Venom
 Sea Vixen

 ракетное оружие
 «Файрстрик» (Firestreak), ракета класса «воздух-воздух» первого поколения с ИКГСН).

Примечания

Литература 
 
 
 
 

Авиастроительные компании Великобритании
Исчезнувшие компании Великобритании
Hawker